Zamek Golesz w Krajowicach – ruiny średniowiecznego zamku w Krajowicach w gminie Kołaczyce w województwie podkarpackim na obszarze Małopolski.

Historia 
Ruiny, skromne pozostałości kamiennych murów, bramy i baszty narożnej, znajdują się na spłaszczonym szczycie wzgórza Golesz o wysokości 320 m n.p.m. na prawym brzegu Wisłoki, na terenie rezerwatu przyrody Golesz. W XIII lub XIV wieku wzniesiono w tym miejscu zamek zbudowany na planie owalu o wymiarach 30 metrów na 40 metrów, otoczony fosą i wałem o wysokości 3 metrów usypanym ze żwiru skalnego. Warownia strzegła traktu handlowego prowadzącego z Kleci do Jasła przez Sowinę, Bieździadkę (odnoga prowadziła do zamku), który do 1340 roku biegł na Węgry przez te osady.

Pierwsza wzmianka o zamku pojawia się w dokumencie źródłowym z dnia 9 lutego 1319 roku, opublikowanym w Codex diplomaticus Monasterii Tynecensis, (Kodeks dyplomatyczny klasztoru tynieckiego); wymieniony jest tam castro Golos („zamek Golesz”), przysądzony wraz z otaczającymi go dobrami przez króla Władysława Łokietka klasztorowi benedyktynów w Tyńcu. Z „Księgi uposażeń diecezji krakowskiej” (Liber beneficiorum dioecesis Cracoviensis, 1470–1480) Jana Długosza wynika, że w XV wieku Krajowice były w dalszym ciągu w posiadaniu klasztoru tynieckiego; należały do benedyktynów do rozbiorów Polski. W 1474 roku spalony przez Węgrów. Miejscowość stanowiła część starostwa niegrodowego jasielskiego, które w 1613 roku zostało oddane w dożywotnio przez Zygmunta III Wazę Mikołajowi Strusiowi z Komorowa, staroście chmielnickiemu.

Zamek był siedzibą starosty królewskiego i wyższego sądu prawa magdeburskiego. Według niektórych źródeł na zamku Golesz rezydował w średniowieczu polski rycerz Zyndram z Maszkowic, dowódca chorągwi ziemi krakowskiej w czasie bitwy pod Grunwaldem; w 1409 roku był on starostą niegrodowym Jasła.

Zamek został spalony w czasie wojen szwedzkich w trakcie najazdu wojsk Jerzego Rakoczego w 1657 roku.

W pierwszej połowie XIX wieku na wzgórzu urządzono park krajobrazowy, obecnie nieistniejący; powstał on z inicjatywy Francuza, Achillesa Johannot (według niektórych źródeł Jehannotte), właściciela pobliskich fabryk tkackich. W XIX wieku, na pamiątkę twórcy parku, miejsce to było nazywane przez mieszkańców Jasła Żanotówką.

Pod koniec XIX wieku na szczycie wzgórza znajdowały pozostałości okrągłej baszty o wysokości 40 stóp; na kamieniach widać było resztki szkliwa, świadczące o wielkim pożarze. Po II wojnie światowej część murów rozebrano na kamień budowlany.

Ruiny zamku Golesz są tematem jednego z rysunków Macieja Bogusza Stęczyńskiego, a także legend. Według jednej z nich za króla Łokietka zamkiem władał rycerz Ścibor, który sprowadził sobie kochankę, by zdradzać z nią żonę w jej obecności. Żona Ścibora zmarła z rozpaczy, a kochanka pod wpływem wyrzutów sumienia popełniła samobójstwo. Zbrodnie te tak zaimponowały diabłu, że ten sam przybył po duszę rycerza przyjmując postać ognistego ducha, by zaciągnąć nieszczęśnika do piekła.

W 2009 roku ruiny zostały zdewastowane przez nieznanych sprawców. Stało się to przyczynkiem do zwrócenia uwagi na obiekt - od tamtego czasu, każdego roku w jesieni, prowadzone są wykopaliska archeologiczne.

Starostowie i burgrabiowie zamku 
 Starostowie (capitanei):
 1407 - Chebda
 1420-1425 - Mścisław
 1449-1465 - Piotr Kostrzecki
 1473 - Piotr Żarnowiecki
 1477 - Michał Dębieński
 1485 - Bartłomiej Wiśniowski
 1486 - Piotr Gniady z Zabierzowa
 1499 - Mikołaj Piotrowski
 1545 - Jan Strzemień

 Burgrabiowie:
 1407 - Mikołaj ze Sławęcina
 1418 - Mikołaj Chwost
 1420 - Zygmunt
 1511 - Mikołaj Chrzanowski
 1527-1545 - Jan Strzemień
 1546 - Mikołaj Berezowski

 Pisarz:
 1488 - Augustyn z Liczna

Legendy 
Z zamkiem Golesz wiąże się kilka podań ludowych. Mówią one o skarbach ukrytych w podziemnych lochach, o duchu rycerza Bogorii błąkającym się wśród ruin i o karczmie, której gościł król Jan Kazimierz. Istnieje także legenda o rycerzu o imieniu Ścibor, który siłą sprowadził na zamek dziewczynę ze szlacheckiej rodziny, by zdradzać z nią swoją żonę; żona zmarła z rozpaczy, a dziewczyna popełniła samobójstwo. Według podania Ścibor został porwany do piekła przez ognistego ducha, po czym zamek spłonął. W Okolicach Galicji (1847) Macieja Bogusza Stęczyńskiego znajduje się wzmianka, że według miejscowych podań na zamku Golesz rezydował za panowania Władysława Łokietka książę o imieniu Ścibor; informację tę opublikowano w 1841 roku w czasopiśmie Lwowianin w artykule pod tytułem „Zamczysko”. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich określa tekst zawarty w Lwowianinie jako nieoparty na źródłach historycznych.

Zobacz też 
 Krajowice
 Rezerwat przyrody Golesz

Przypisy

Bibliografia 
 G. Leńczyk, Katalog grodzisk i zamczysk z terenu Małopolski, Muzeum Archeologiczne w Krakowie, Kraków 1983
 J. Marszałek, Katalog grodzisk i zamczysk w Karpatach, Wydawnictwo Stanisław Kryciński, Warszawa 1993

Linki zewnętrzne 

Zamki Małopolski
Zamki w województwie podkarpackim
Ruiny zamków w Polsce
Zamek Golesz w Krajowicach
Zabytki w powiecie jasielskim